Йоханес Марио Зимел () е австрийски писател и сценарист.

Биография 

Родителите на Зимел произхождат от Хамбург. Баща му, Валтер Зимел, е евреин, химик по професия. Майка му, Лиза (по баща Шнайдер), е редактор към филмовата компания Виена-Филм. Баща му бяга от националсоциалистите в Лондон, където израства и Зимел. През 1950 г. Йоханес Марио Зимел се преселва в Мюнхен.

Създал е редица известни романи, между които „Es muß nicht immer Kaviar sein“ (1960), на български: „Може и без хайвер“.

Библиография

Романи 
 Mich wundert, daß ich so fröhlich bin, Wien 1949
 Das geheime Brot, Wien 1950
 Der Mörder trinkt keine Milch. Ein Kriminalroman, Linz 1950
 Man lebt nur zweimal, Linz 1950
 Ich gestehe alles, Wien 1953
 „Признавам всичко“, 1987
 Der Hochstapler. Immer, wenn er Kuchen aß... (mit Hans Hartmann), München/Konstanz 1954
 Gott schützt die Liebenden, Wien 1957

 Affäre Nina B., Wien 1958
 Es muß nicht immer Kaviar sein, Zürich 1960
 „Може и без хайвер“, в две книги, 2017
 Bis zur bitteren Neige, München 1962
 Liebe ist nur ein Wort, München 1963
 „Любовта е само дума“, изд. „Еднорог“, 2001, ISBN 954-9745-28-7
 Lieb Vaterland magst ruhig sein, München 1965
 Alle Menschen werden Brüder, München 1967
 Und Jimmy ging zum Regenbogen, München 1970
 „Код Цезар“, изд. ЖАР и Едем 21, 1995
 Der Stoff, aus dem die Träume sind, München 1971
 Die Antwort kennt nur der Wind, München 1973
 Niemand ist eine Insel, München 1975
 Hurra, wir leben noch, München 1978
 Wir heißen euch hoffen, München 1980
 Bitte, laßt die Blumen leben, München 1983
 Die im Dunkeln sieht man nicht, München 1985
 Doch mit den Clowns kamen die Tränen, München 1987
 „С клоуните дойдоха и сълзите“, изд. „Литера прима“, 2000, ISBN 954-738-031-1
 Im Frühling singt zum letztenmal die Lerche, München 1990
 Auch wenn ich lache, muß ich weinen, München 1993
 Träum den unmöglichen Traum, München 1996
 Der Mann, der die Mandelbäumchen malte, München 1998
 Liebe ist die letzte Brücke, München 1999

Разкази 
 Begegnung im Nebel. 7 Erzählungen, Wien 1947
 Niemand ist eine Insel. 2 Erzählungen mit Zeichnungen von Eugen Ledebur, Wien 1948
 Zweiundzwanzig Zentimeter Zärtlichkeit und andere Geschichten aus dreiunddreißig Jahren, München 1979
 Die Erde bleibt noch lange jung und andere Geschichten aus fünfunddreißig Jahren, München 1981

Драматургия 
 Der Schulfreund. Ein Schauspiel in 12 Bildern, Hamburg o.J. (1958/60?)

Книги за деца и юноши 
 Von Drachen, Königskindern und guten Geistern. Für die Jugend zusammengestellt von Johannes Simmel, Wien 1950
 Weinen ist streng verboten! Eine Geschichte für kleine und große Mädchen, Wien 1950, 1977
 „Плачът строго забранен“ – изд. „Народна младеж“, 1983
 Ein Autobus, groß wie die Welt. Ein Reiseerlebnis voll Spannung für Buben und Mädel, Wien 1951
 Meine Mutter darf es nie erfahren. Ein aufregendes Abenteuer rund um ein schlechtes Zeugnis, Wien 1952
 Wenn das nur gut geht, Paul. Ein aufregendes Abenteuer, München/Berlin 1953

Филмография

Сценарии 
 1951 Frühling auf dem Eis – Regie: Georg Jacoby (mit Eva Pawlik, Hans Holt und Oskar Sima)
 1951 Verträumte Tage – Regie: Emil-Edwin Reinert (mit O. W. Fischer, Axel von Ambesser und Margo Lion) – nach einem Roman von Vicki Baum
 1951 Es geschehen noch Wunder – Regie: Willi Forst (mit Hildegard Knef und Willi Forst)
 1952 Verlorene Melodie – Regie: Eduard von Borsody (mit Elfie Mayerhofer und Evelyn Künneke)
 1953 Tagebuch einer Verliebten – Regie: Josef von Báky (mit Maria Schell und O. W. Fischer)
 1954 Der Raub der Sabinerinnen – Regie: Kurt Hoffmann (mit Gustav Knuth, Fita Benkhoff und Paul Hörbiger)
 1954 Dieses Lied bleibt bei dir – Regie: Willi Forst (mit Paul Henreid)
 1954 Die Hexe – Regie: Gustav Ucicky (mit Karlheinz Böhm, Adrienne Gessner und Attila Hörbiger)
 1954 Weg in die Vergangenheit – Regie: Karl Hartl (mit Paula Wessely, Willi Forst, Willy Fritsch, Attila Hörbiger und Josef Meinrad)
 1955 Hotel Adlon – Regie: Josef von Báky (mit Werner Hinz und Nadja Tiller)
 1956 Liebe, die den Kopf verliert – Regie: Thomas Engel (mit Paul Hubschmid, Winnie Markus, Susi Nicoletti und Nicole Heesters)
 1957 Robinson soll nicht sterben – Regie: Josef von Báky (mit Romy Schneider, Horst Buchholz und Erich Ponto)
 1957 Noch minderjährig – Regie: Georg Tressler (mit Paula Wessely und Vera Tschechowa)
 1957 Nackt wie Gott sie schuf – Regie: Hans Schott-Schöbinger (mit Albert Hehn und Birgit Bergen)
 1958 Madeleine und der Legionär – Regie: Wolfgang Staudte (mit Hildegard Knef, Bernhard Wicki und Hannes Messemer)
 1958 Stefanie – Regie: Josef von Báky (mit Elisabeth Flickenschildt und Mady Rahl)
 1959 Marili – Regie: Josef von Báky (mit Sabine Sinjen, Paul Hubschmid und Helmuth Lohner)

Филми по произведения на Зимел 
 1958 Nackt, wie Gott sie schuf – Regie: Hans Schott-Schöbinger (mit Marisa Allasio, Rik Battaglia, Paul Bösiger, Jan Hendriks, Ellen Schwiers und Carl Wery)
 1960 Mein Schulfreund – Regie: Robert Siodmak (mit Heinz Rühmann, Loni von Friedl und Ernst Schröder)
 1960 Mit Himbeergeist geht alles besser – Regie: Georg Marischka (mit O. W. Fischer und Marianne Koch)
 1961 L'Affaire Nina B. – Regie: Robert Siodmak (mit Nadja Tiller, Pierre Brasseur und Walter Giller)
 1961 Es muß nicht immer Kaviar sein – Regie: Géza von Radványi (mit O. W. Fischer, Eva Bartok und Senta Berger)
 1961 Diesmal muß es Kaviar sein – Regie: Géza von Rádvanyi (mit O. W. Fischer, Eva Bartok und Senta Berger)
 1971 Liebe ist nur ein Wort – Regie: Alfred Vohrer (mit Judy Winter, Malte Thorsten, Herbert Fleischmann und Friedrich Georg Beckhaus)
 1971 Und Jimmy ging zum Regenbogen – Regie: Alfred Vohrer (mit Alain Noury, Horst Tappert, Horst Frank und Judy Winter)
 1972 Der Stoff, aus dem die Träume sind – Regie: Alfred Vohrer (mit Herbert Fleischmann, Edith Heerdegen, Hannelore Elsner und Arno Assmann)
 1973 Alle Menschen werden Brüder – Regie: Alfred Vohrer (mit Harald Leipnitz, Doris Kunstmann und Klaus Schwarzkopf)
 1973 Gott schützt die Liebenden – Regie: Alfred Vohrer (mit Harald Leipnitz, Gila von Weitershausen und Andrea Jonasson)
 1974 Die Antwort kennt nur der Wind – Regie: Alfred Vohrer (mit Marthe Keller und Karin Dor)
 1975 Bis zur bitteren Neige – Regie: Gerd Oswald (mit Maurice Ronet, Suzy Kendall, Susanne Uhlen und Ferdy Mayne)
 1976 Lieb Vaterland magst ruhig sein – Regie: Roland Klick (mit Günter Pfitzmann, Rudolf Wessely, Margot Werner und Rolf Zacher)
 1983 Die Wilden Fünfziger – Regie: Peter Zadek (mit Juraj Kukura, Boy Gobert, Peter Kern, Christine Kaufmann, Sunnyi Melles, Beatrice Richter, Eva Mattes, Dietrich Mattausch und Hermann Lause)
 1983 Mich wundert, dass ich so fröhlich bin – Regie: Michael Kehlmann (mit Karlheinz Hackl, Gertraud Jesserer und Klausjürgen Wussow)
 1986 Bitte lasst die Blumen leben – Regie: Duccio Tessari (mit Klausjürgen Wussow, Gerd Böckmann, Hannelore Elsner, Hans Christian Blech und Radost Bokel)
 1990 Mit den Clowns kamen die Tränen – Regie: Reinhard Hauff (mit Sunnyi Melles, Hans Christian Blech, Olgierd Łukaszewicz, Yoshi Oida und Ulrich Pleitgen)
 2008 Und Jimmy ging zum Regenbogen – Regie: Carlo Rola (mit Heino Ferch, Dennenesch Zoudé, Judy Winter). Das TV-Remake des 1971er-Films
 2008 Gott schützt die Liebenden – Regie: Carlo Rola (mit Peter Simonischek, Iris Berben, Johannes Silberschneider, Ole Puppe)

Награди 
 1959: Първо масто в Театрален конкурс – Манхайм
 1981: „Културна награда на немските масони“
 1984: Златен почетен знак на гр. Виена
 1992: Австрийски почетен кръс за наука и изкуство – 1-ва степен
 1993: „Награда Херман Кестен“
 2005: „Федерален кръст за заслуги“ – 1-ва степен

Външни препратки 

  Зимел в Die LYRIKwelt
  

Австрийски писатели
Австрийски романисти
Австрийски драматурзи
Група 47
Носители на литературни награди на Германия
Носители на литературни награди на Австрия
Носители на „Федерален орден за заслуги“
Евреи ашкенази
Родени във Виена
Починали в Люцерн